Појам Јоруба може да се односи на:
 Јоруба (народ),
 Јоруба језик,
 Религија народа Јоруба,